Конвенция о политических правах женщины была одобрена Генеральной Ассамблеей Организации Объединённых Наций на 409-м пленарном заседании 20 декабря 1952 года и принята 31 марта 1953 года.

Цель Конвенции состоит в том, чтобы кодифицировать базовый международный стандарт политических прав женщин.

Предпосылки 
После Второй мировой войны многие страны всё ещё не предоставили женщинам полную политическую свободу. В 1952 году, за год до принятия Конвенции, избирательное право женщин было предоставлено менее чем в 100 странах мира.

Основной импульс для законодательства и большей части его разработки исходил от Комиссии Организации Объединённых Наций по положению женщин. Комиссия разослала опрос о политических правах женщин своим государствам-членам; полученные ответы легли в основу Конвенции.

Конвенция была принята 31 марта 1953 года.

Обзор

Преамбула 
В преамбуле Конвенции повторяются принципы, изложенные в статье 21 Всеобщей декларации прав человека, в которой провозглашается, что все люди имеют право участвовать в управлении своей страной и пользоваться общественными услугами. Конвенция о политических правах женщины защищает это право женщин.

Статьи 
Первые три статьи Конвенции утверждают права женщин голосовать (статья I), иметь право быть избранной (II) и занимать государственные должности (III), причём каждая статья заканчивается уточнением: «на равных с мужчинами условиях, без какой-либо дискриминации». Остальные статьи охватывают механику самого законодательства, уточняя, как и когда оно вступит в силу (статьи IV—XI).

Наследие 
Конвенция вступила в силу 7 июля 1954 года. По состоянию на август 2015 года в неё входят 123 государства-участника, в том числе 122 государства-члена Организации Объединённых Наций плюс Государство Палестина.

Конвенция пошла по пути Межамериканской конвенции о предоставлении политических прав женщинам, которая стала первым международным законом на региональном уровне, защищающим равный статус женщин в осуществлении политических прав. Конвенция была первым договором в контексте Организации Объединённых Наций. Кроме того, это был второй международный договор, обязывающий государства защищать политические права граждан. Конвенция была одной из нескольких попыток Организации Объединённых Наций в послевоенный период установить стандарты недискриминации в отношении женщин; другими были Конвенция о гражданстве замужних женщин и Конвенция о согласии на брак, минимальном возрасте для вступления в брак и регистрации браков, вступившие в силу в 1958 и 1964 годах соответственно.

Права, изложенные в Конвенции, были включены в более позднюю Конвенцию о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин. Эта более поздняя Конвенция, более широкое и прямое законодательство о недискриминации, была одобрена единогласно в 1967 году.

Примечания 

Международные договоры Венесуэлы
Международные договоры Узбекистана
Международные договоры США
Международные договоры Великобритании
Международные договоры Турции
Международные договоры Таиланда
Международные договоры Швеции
Международные договоры Испании
Международные договоры Словении
Международные договоры Словакии
Международные договоры Югославии
Международные договоры СССР
Международные договоры Республики Корея
Международные договоры Филиппин
Международные договоры Перу
Международные договоры Парагвая
Международные договоры Норвегии
Международные договоры Никарагуа
Международные договоры Новой Зеландии
Международные договоры Нидерландов
Международные договоры Марокко
Международные договоры Мексики
Международные договоры Люксембурга
Международные договоры Латвии
Международные договоры Киргизии
Международные договоры Казахстана
Международные договоры Италии
Международные договоры Ирландии
Международные договоры Индонезии
Международные договоры Индии
Международные договоры Исландии
Международные договоры Гаити
Международные договоры Гватемалы
Международные договоры ФРГ
Международные договоры ГДР
Международные договоры Грузии
Международные договоры Финляндии
Международные договоры Сальвадора
Международные договоры Египта
Международные договоры Эквадора
Международные договоры Дании
Международные договоры Чехии
Международные договоры Чехословакии
Международные договоры Кубы
Международные договоры Хорватии
Международные договоры Колумбии
Международные договоры Чили
Международные договоры Канады
Международные договоры Боснии и Герцеговины
Международные договоры Боливии
Международные договоры Бельгии
Международные договоры Австрии
Международные договоры Австралии
Международные договоры Армении
Международные договоры Аргентины
Договоры и конвенции ООН
Женское избирательное право